Ritschl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Ritschl (1822–1889), tysk teolog
 Alexander Ritschl (1861–1945), tysk medicinare
 Friedrich Ritschl (1806–1876), tysk filolog
 Carl Ritschl (1783–1858), tysk biskop och kompositör 
 Dietrich Ritschl (1929–2018), schweizisk teolog
 Otto Ritschl (1860–1944), tysk teolog
 Rudolf Ritschl (1902–1982), tysk fysiker